MTV Music Awards 1999 steht für:

 MTV Europe Music Awards 1999
 MTV Video Music Awards 1999

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 1999